Перреа́ль ()

 Перреаль, Жан (Жан Парижский; ок. 1455/1460 — 1528) — французский художник, архитектор, скульптор и декоратор; придворный живописец трёх королей.
  (1825—1908) — французский политик, мэр и сенатор Третьей республики.
  (1500—1600) — нидерландский художник.